Минцев — русская фамилия. Известные носители:

 Минцев, Андрей Александрович (род. 1966) — советский и российский шорт-трекист, вице-президент Федерации шорт-трека России с 2002 по 2011 годы.
 Минцев, Виктор Борисович (род. 1952) — советский физик.